Ievgueni Igorevitch Gratchiov - en russe :  et en anglais :  - (né le  à Khabarovsk en République socialiste fédérative soviétique de Russie) est un joueur russe de hockey sur glace.

Biographie

Carrière de joueur 
Formé à l'Amour Khabarovsk, il joue son premier match en Superliga avec le Lokomotiv Iaroslavl en 2008. Puis, il est choisi au cours du repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey par les Rangers de New York en , en . Le Battalion de Brampton le choisit en , en  lors du repêchage européen de la Ligue canadienne de hockey. Il part alors dans la Ligue de hockey de l'Ontario. Le , il joue son premier match dans la LNH face aux Hurricanes de la Caroline Le , il est échangé aux Blues de Saint-Louis en retour d'un choix de troisième au repêchage 2011.

Carrière internationale 
Il représente la Russie en sélections jeunes. Il prend part au Défi ADT Canada-Russie en 2008.

Trophées et honneurs personnels 
Ligue de hockey de l'Ontario
 2009 : remporte le trophée de la famille Emms.
 2009 : élu dans la première équipe des recrues.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2005-2006|| Lokomotiv Iaroslavl 2|| Pervaïa liga|| 1|| 0|| 0|| 0|| 2||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2006-2007|| Lokomotiv Iaroslavl 2|| Pervaïa liga || 28|| 7|| 6|| 13|| 6||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2007-2008|| Lokomotiv Iaroslavl 2|| Pervaïa liga || || || || || || || || || || 
|-
| 2007-2008|| Lokomotiv Iaroslavl || Superliga || 1|| 0|| 0|| 0|| 0||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2008-2009|| Battalion de Brampton || LHO || 60|| 40|| 40|| 80|| 22|| 19|| 11|| 14|| 25|| 4
|-
|2009-2010 ||Wolf Pack de Hartford ||LAH || 80|| 12|| 16|| 28|| 14||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 || Whale du Connecticut ||LAH || 73|| 16|| 22|| 38|| 24|| 6|| 0|| 2|| 2|| 4
|-
|2010-2011 ||Rangers de New York ||LNH || 8|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012 || Rivermen de Peoria ||LAH || 39|| 3|| 7|| 10|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012 || Blues de Saint-Louis || LNH || 26|| 1|| 3|| 4|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || Rivermen de Peoria ||LAH || 76|| 11|| 15|| 26|| 40|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || Admiral Vladivostok || KHL || 50|| 6|| 11|| 17|| 37|| 3|| 1|| 1|| 2|| 0
|-
| 2014-2015 || Lokomotiv Iaroslavl || KHL || 41|| 2|| 2|| 4|| 11|| 3|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| 2015-2016 || Amour Khabarovsk || KHL ||59 ||5 ||7 ||12 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2016-2017 || Torpedo Nijni Novgorod || KHL ||56 ||5 ||13 ||18 ||25 ||3 ||0 ||1 ||1 ||0
|-
| 2017-2018 || Torpedo Nijni Novgorod || KHL ||53 ||3 ||3 ||6 ||18 ||4 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
| 2018-2019 || Avtomobilist Iekaterinbourg || KHL || 44|| 5|| 6|| 11|| 18|| 4|| 0|| 0|| 0|| 2 
|-
| 2019-2020 || Avangard Omsk || KHL ||49 ||5 ||7 ||12 ||16 ||4 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
| 2020-2021 || Dinamo Riga || KHL ||51 || 4|| 5|| 9|| 22|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2021-2022 || Admiral Vladivostok || KHL ||28 || 4|| 5|| 9|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2022-2023 || Admiral Vladivostok || KHL || || || || || ||

Au niveau international

Références 

Naissance en février 1990
Naissance en RSFS de Russie
Naissance à Khabarovsk
Joueur russe de hockey sur glace
Choix de repêchage des Rangers de New York
Joueur du Wolf Pack de Hartford
Joueur du Whale du Connecticut
Joueur du Lokomotiv Iaroslavl
Joueur des Rangers de New York
Joueur des Blues de Saint-Louis
Joueur des Rivermen de Peoria (LAH)
Joueur du Battalion de Brampton
Joueur de l'Admiral Vladivostok
Joueur de l'Amour Khabarovsk
Joueur du Torpedo Nijni Novgorod
Attaquant de hockey sur glace
Joueur de l'Avtomobilist Iekaterinbourg
Joueur de l'Avangard Omsk
Joueur du Dinamo Riga